Джош Джеймс Бро́лин (; род. , Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр. Номинант на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Дэна Уайта в фильме «Харви Милк».

Бролин наиболее знаменит своей дружбой и совместными работами с кинорежиссёрами братьями Коэн, у которых он снялся в таких знаменитых картинах, как «Старикам тут не место» (2007), «Железная хватка» (2010) и «Да здравствует Цезарь!» (2016). Он также известен по таким фильмам, как «Невидимка» (2000), «Добро пожаловать в рай!» (2005), «Гангстер» (2007), «Харви Милк» (2008), «Люди в чёрном 3» (2012), «Охотники на гангстеров» (2013), «Олдбой» (2013), «День труда» (2013), «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014), «Эверест» (2015), «Убийца» (2015), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Дэдпул 2» (2018), «Мстители: Финал» (2019) и «Дюна» (2021).

Ранние годы 
Бролин родился в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье активистки по защите дикой природы Джейн Кэмерон Эйджи и актёра Джеймса Бролина. Его родители развелись в 1984 году. Бролин является пасынком певицы и актрисы Барбры Стрейзанд.

Карьера 
Кинодебют Джоша Бролина состоялся в фильме по рассказу Стивена Спилберга «Балбесы» (1985).

В последующие десятилетия Бролин сыграл большое количество ролей и вышел из тени своего именитого отца. Джош Бролин сыграл в фильмах: «Невидимка» Пола Верховена (2000) и «Мелинда и Мелинда» Вуди Аллена (2004), а также в главной роли в оскароносном фильме братьев Коэнов «Старикам здесь не место» (2007).

За роль в фильме «Харви Милк» (2008) Бролин был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Личная жизнь

Отношения и дети 
Бролин был женат на актрисе Элис Эдер с 1988 по 1994 год. У них есть двое детей, сын Тревор Мэнсур (род. 26 июня 1988) и дочь Иден (род. 1994).

В 1998 году Бролин начал встречаться с актрисой Минни Драйвер, коллегой по фильму «Жар пустыни». В апреле 2001 года пара объявила о помолвке, однако в октябре того же года они расстались.

15 августа 2004 года Бролин женился на актрисе Дайан Лейн. Они развелись в 2013 году.

В апреле 2015 года Бролин обручился со своей бывшей ассистенткой и моделью Кэтрин Бойд. Они поженились 24 сентября 2016 года. 4 ноября 2018 года Бролин объявил о том, что у них родилась дочь, Уэстлин Рейн Бролин. 25 декабря 2020 года у пары родилась вторая дочь Чапел Грейс Бролин.

Проблемы с законом 
19 декабря 2004 года Дайан Лейн вызвала полицию после ссоры с Бролином. Он был арестован по обвинению в домашнем насилии. Лейн отказалась выдвигать обвинения, и представитель пары охарактеризовал инцидент как недоразумение.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры США